Aarberg (district), een district in het kanton Bern.
Aarberg (gemeente), een daaringelegen gemeente.